Davier ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich von Davier (1726–1797), anhaltischer Brigadier-General
 Eduard Wiprecht von Davier (1818–1895), Landrat und Mitglied des Reichstages
 Friedrich August von Davier (1780–1814), deutscher Jurist und Freiheitskämpfer
 Karl von Davier (1853–1936), preußischer Politiker, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses sowie Landrat in Znin und Gardelegen
 Kurt von Davier (1799–1880), anhaltischer Oberst und Kammerherr
 Michel Davier (* 1942), französischer Experimentalphysiker